La formula molecolare C9H7N può indicare:
 Chinolina
 Isochinolina

Formule molecolari